Griffel (von griech. grapheion „Schreibgerät“) bezeichnet:

 ein Werkzeug zum Schreiben auf Tafeln oder Wachstafeln, siehe Griffel
 ein Werkzeug zum Schreiben und Malen auf Bildschirmen, siehe Eingabestift
 in der Botanik den Teil eines Stempels, der den Fruchtknoten mit der Narbe verbindet, siehe Griffel (Botanik)
 eine kurzstielige lyraförmige Eisengabel, die hauptsächlich zur Rübenernte verwendet wird, siehe Griffel (Erntegerät)
 verächtlich oder scherzhaft die Finger der Hand

Griffel ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Griffel (* 1962), Schweizer Rechtswissenschafter
 Frank Griffel (* 1965), deutscher Islamwissenschaftler
 Gisela Griffel (1925–2009), deutsche Schlagersängerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Stichel